Gibbs puede referirse a los siguientes personajes:

Carmen Fernández Gibbs, periodista chilena y exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).
Cory Gibbs, futbolista estadounidense.
James Gibbs, arquitecto británico.
Josiah Willard Gibbs, químico, físico y matemático estadounidense.
Kieran Gibbs, futbolista inglés.
Lauren Gibbs, deportista estadounidense que compite en bobsleigh en la modalidad doble.
Lilian Suzette Gibbs, botánica inglesa (abreviatura Gibbs).
Nicole Gibbs, tenista profesional estadounidense.
Peter Edward Gibbs, botánico inglés (abreviatura P.E.Gibbs).
Sadie Gibbs, luchadora profesional y gimnasta inglesa.
Terry Gibbs, músico y director de orquesta estadounidense.
William Francis Gibbs, ingeniero naval y abogado estadounidense.

En ciencia:
Energía libre de Gibbs, en termodinámica;
Fenómeno de Gibbs, en matemáticas;
Muestreo de Gibbs, en matemática y física;
Paradoja de Gibbs, en termodinámica;

O también a:
la isla Gibbs, en la Antártida.